Василий Трофимович Крышкин (1926—1998) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Василий Крышкин родился 16 августа 1926 года в селе Стариково (ныне — Глуховский район Сумской области Украины). После окончания семи классов школы работал в колхозе. В начале войны оказался в оккупации. После освобождения его родных мест Крышкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С января 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был тяжело ранен и контужен.

К октябрю 1944 года гвардии красноармеец Василий Крышкин был разведчиком 513-го лёгкого артиллерийского полка 78-й лёгкой артиллерийской бригады 27-й артиллерийской дивизии прорыва 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР. 24 октября 1944 года Крышкин участвовал в отражении массированной немецкой контратаки в районе города Ауце. Когда под давлением немецких пехотных и танковых частей советская пехота начала отступать, Крышкин поднял группу бойцов в атаку. Когда в бою погиб один из пулемётчиков, Крышкин заменил его собой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками при освобождении Прибалтики» гвардии красноармеец Василий Крышкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5462.

После окончания войны Крышкин был демобилизован. Вернулся на родину. Работал в лесничестве. Умер 31 октября 1998 года, похоронен в Стариково.

Почётный гражданин Ауце. Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Славы 3-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Гриченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. — Харьков: Прапор, 1983.
 История городов и сел Украинской ССР. Сумская область. Киев, 1980.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные в Глуховском районе